Stanisław Kazimierz Dąmbski (zm. 1700) –  biskup krakowski, kujawski, płocki, łucki i chełmski
 Stanisław Dąmbski – miecznik inowrocławski
 Stanisław Franciszek Dąmbski (zm. 1767) – stolnik trembowelski
 Stanisław Dąmbski –  (1724-1802), podkomorzy brzeskokujawski
 Stanisław Dąmbski – wojewoda brzeskokujawski
 Stanisław Dąmbski (1865–1941) – senator II RP, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie